Frankengut ist der Ortsname von:

 Frankengut (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Frankengut (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern